Wynohradiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Winogradowka/Виноградовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Wynohradiwka (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, siehe Wynohradiwka (Mahdalyniwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Wynohradiwka (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka, siehe Wynohradiwka (Kompanijiwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Wynohradiwka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Wynohradiwka (Wesselynowe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, Stadtgemeinde Arzys, siehe Wynohradiwka (Bolhrad, Arzys)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad, siehe Wynohradiwka (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Wynohradiwka (Rosdilna)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Wynohradiwka (Schyrjajewe)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Wynohradiwka (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Wynohradiwka (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Ljubar, siehe Wynohradiwka (Ljubar)

siehe auch:
 Wynohradne, Wynohrad